Stackören kan syfta på följande platser:

Finland 

 Stackören (Brändö, Åland), 
 Stackören (Kumlinge, Åland), 
 Stackören, Iniö, Åboland, 
 Stackören, Nagu, Åboland, 
 Stackören, Raseborg, Nyland,

Se även
Stackör
Stackörarna

Robotskapade Finlandförgreningar